Araucariaceae är en familj av barrträd. Araucariaceae ingår i ordningen tallordningen, klassen barrväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Araucariaceae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar